Akira Kawakami – ex calciatore giapponese
Akira Kawakami – produttore discografico e manager giapponese
Akira Kawakami – vero nome dello scrittore e poeta giapponese Bizan Kawakami